

Carriera

Club 
Il 1º gennaio 2019 viene acquistato a titolo definitivo per 60.000 euro dalla squadra albanese del , con cui sottoscrive un contratto di un anno e mezzo con scadenza il 30 giugno 2020.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 22 gennaio 2023.

Note

Collegamenti esterni